Smaszew – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Tuliszków
 Smaszew – kolonia w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Tuliszków
 Smaszew − dawny kolejowy wąskotorowy przystanek kolejowy w Smaszewie, w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Tuliszków